Красоты — название населённых пунктов:

Россия 
 Красоты — деревня в Берёзовском районе Пермского края.
 Красоты — деревня в Пермском районе Пермского края.